В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл 6-0, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Керрі Мелвілл (фінал)
 Відсутня
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)

 Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
 Крістьєн Кеммер (1-ше коло)
 Пем Тігуарден (1-ше коло)
 Валері Зігенфусс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington